Il singolare del torneo di tennis Thailand Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Ivan Ljubičić 6–3, 6–1

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (finale)
  Marcos Baghdatis  (Non ha partecipato)
  James Blake (campione)
  Andy Murray (primo turno)

 Jarkko Nieminen (quarti di finale)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Robby Ginepri (quarti di finale)
 Paradorn Srichaphan (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2006
ATP Tour 2006